Ringgade er navnet på flere gader i Danmark:
 Ringgaden - Ring 1 i Aarhus
 Ringgade (Gråsten) - en gade i Gråsten
 Ringgade (Padborg) - en gade i Padborg
 Ringgade (Struer) - en gade i Struer
 Ringgade (Sønderborg) - en gade i Sønderborg